Ижевское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Ижевское сельское поселение — в Пижанском районе Кировской области.
 Ижевское сельское поселение — в Спасском районе Рязанской области.
 Ижевское сельское поселение — в Менделеевском районе Татарстана.